Esistono due comuni francesi con questo nome

Montcel – Puy-de-Dôme
Montcel – Savoia